Källberg ist Familienname folgender Personen:

 Anton Källberg (* 1997) schwedischer Tischtennisspieler
 Christina Källberg (* 2000), schwedische Tischtennisspielerin
 Per Källberg (1947–2014), schwedischer Kameramann
 Sture Källberg (* 1928), schwedischer Schriftsteller und Übersetzer 

Siehe auch:
 Kellberg
 Kelberg,  Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz